Stati Uniti d'America
Elbridge – township della Contea di Oceana, Michigan
Elbridge – città della Contea di Onondaga, New York